El término ababán puede referirse, en la región del Río de la Plata, a:
 un árbol de la familia de las fabáceas, Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd; o
 una planta de la familia de las cleomáceas, Cleome spinosa Jacq.